
Termin -{PGA}- ima više značenja.

 3-Fosfoglicerinska kiselina
 Poliglutaminska kiselina
 Propilen glikol alginat
 Prostaglandin tipa A